Ганс Карл фон Карловиц (;  — ) — служил в Саксонии, обер-берггауптманом во Фрейберге.

Автор первого старого сочинения на немецком языке по лесоразведению: «Sylvicultura oeconomica, oder Hausswirthschaftliche Nachricht und Naturmässige Anweisung zur wilden Baumzucht» (1713; 2-е изд. 1732).

Представитель камерализма.

Примечания

Литература 
 

Камералисты